Список видів ссавців Белізу складений на основі даних МСОП. Із 149 зазначених в таблиці видів, 1 зниклий, 3 — перебувають під загрозою зникнення, 6 — є уразливими, для 14 видів відомостей недостатньо.

Для того, щоб позначити охоронний статус кожного виду за оцінками МСОП, використовуються наступні теги:

Список 

</center>

Джерела 
 Складений за допомогою розширеного пошуку  на вебсайті МСОП

 *
Беліз